

Catalogo della National Gallery di Londra, ordinato in via generale per artista, data e titolo opera. La lista si basa sul catalogo online del museo, al quale rimandano i link in fondo a ciascuna riga.

L'indicazione della scuola di appartenenza è indicativa. Per i Paesi Bassi è riportata per lo più scuola "fiamminga" per le opere prima del 1566, poi divisa in "olandese" (Paesi Bassi del Nord) e "nederlandese del sud" (Paesi Bassi del Sud); per i secondi, dal XIX secolo in poi, si parla di scuola "belga".

Note

Bibliografia
 Langmuir, Erica, The National Gallery companion guide, 1997 revised edition, National Gallery, London, ISBN 1-85709-218-X
 Levey, Michael, The National Gallery Collection, 1987, National Gallery Publications, ISBN 0-947645-34-9

Altri progetti

Collegamenti esterni

National Gallery di Londra
N